Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Boetsch che ha battuto in finale Jim Courier 6-4, 6-7(5), 6-0.

Teste di serie 

 Jim Courier (finale)
 Marc Rosset (semifinali)
 Jan Siemerink (primo turno, ritiro)
 Arnaud Boetsch (campione)

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 Javier Frana (primo turno)
 Guy Forget (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1995
ATP Tour 1995